Онтика — эстонский топоним:

Онтика — деревня в волости Тойла уезда Ида-Вирумаа, Эстония.
Онтика — мыза в уезде Ида-ВИрумаа, эстония. 
Онтика — природный парк в Эстонии.

Также:
 — философская категория; мышление о сущем, но не о бытии сущего, нефилософское мышление.